Георгий Натанович Голухов (род. 24 июня 1960 года, Москва, СССР) — советский и российский медик, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы (2012 - 2014),член - корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014). С 2014 г. гражданин Швейцарии.

Биография 

Родился 24 июня 1960 года в Москве.

В 1983 году окончил 2-й Московский государственный медицинский институт имени Н. И. Пирогова, лечебный факультет.

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию «Иммунологический статус и его коррекция у больных с пролиферативными процессами эндометрия в постменопаузе» (научный руководитель — Г. М. Савельева).

В 1988 году избран главным врачом ГКБ № 31 (Москва), проработал на этой должности 22 года.

В 2000 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Медико-организационные аспекты деятельности многопрофильной городской больницы в современных экономических
условиях (комплексное социально-гигиеническое исследование)».

В 2002 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

В 2003 году присвоено учёное звание профессора.

С 2003 по 2012 годы — заведующий кафедрой управления и социологии здравоохранения факультета усовершенствования врачей РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

В 2004 году избран членом-корреспондентом РАМН.

С июня 2012 года по октябрь 2014 года — руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.

В 2014 году стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

В настоящее время — президент ГКБ № 31, заместитель председателя Общественного совета при Департаменте здравоохранения города Москвы.

Неоднократно избирался советником районного Собрания города Москвы, был внештатным советником председателя Правительства Российской Федерации, доверенным лицом Мэра Москвы, а во время избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации в 2004 и 2012 годах являлся доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Автор 99 печатных работ, в том числе 10 монографий, 6 учебно-методических пособий.

Супруга — врач-педиатр Оксана Валентиновна Панина (род. 1968).

Награды 
 Орден Дружбы (2002)
 Орден Почёта (2018)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2004 год) — за создание и широкое внедрение в медицинскую практику высокоэффективных имплантируемых конструкций из титана
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Золотой почётный знак «Общественное признание» (1998)
 Премия Мэра Москвы в области медицины (2002)

Примечания

Ссылки 
 
 

Руководители городских департаментов (Москва)
Выпускники РГМУ
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Преподаватели РГМУ